Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ du Périgord 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irina Chromačëva che ha battuto in finale Mónica Puig 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Tamaryn Hendler (primo turno)
 Mónica Puig (finale)
 Richèl Hogenkamp (primo turno)
 Leticia Costas (quarti di finale)

 Yurika Sema (quarti di finale)
 Inés Ferrer Suárez (semifinali)
 Irina Chromačëva (Campionessa)
 Mailen Auroux (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ du Périgord 2012